Piotr I Wielki (1672–1725) – cesarz Imperium Rosyjskiego
 Piotr Wielikij (1872) – rosyjski pancernik wieżowy
 Piotr Wielikij (1989) – rosyjski atomowy krążownik rakietowy